Semutophila är ett släkte av fjärilar. Semutophila ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Semutophila